Il gruppo della melanterite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della melanterite 
 Alpersite
 Bieberite
 Boothite
 Mallardite
 Melanterite
 Zincmelanterite

Note 

Melanterite